Yunupingu ist ein Familienname im Aborigines-Stamm der Yolngu im Arnhemland im Northern Territory, Australien.

Namensträger 
 Galarrwuy Yunupingu (* 1948), Kämpfer für die Landrechte der australischen Aborigines und Mitglied der Aborigines-Rockband Yothu Yindi
 Geoffrey Gurrumul Yunupingu (1971–2017), Musiker und Songwriter von Yothu Yindi
 Gulumbu Yunupingu (1943–2012), Künstlerin und Aboriginesführerin (deren Vorname in der Tradition der Yolngu nach ihrem Tod nicht mehr genannt und ihr Bild nicht mehr gezeigt wird)
 Mandawuy Yunupingu (1956–2013), Lehrer, Bandleader und Sänger von Yothu Yindi, Gitarrist und Aboriginesführer (dessen Vorname Mandawuy in der Tradition der Yolngu nach seinem Tod nicht mehr genannt wird)
 Munggurrawuy Yunupingu (1907–1979), Künstler und Kämpfer für die Landrechte der Aborigines in den 1960er und 1970er Jahren
 Nicky Yunupingu (1982–2008), Didgeridoo-Spieler und Tänzer von Yothu Yindi

Familienname
Kultur (Aborigines)